Браун, Сара: Браун, Сара Джейн (род. 1963) — английская бизнесвумен и общественный деятель, психолог по образованию.
 Браун, Сара Джой (род. 1975) — американская телевизионная актриса.